Sogdiano puede referirse a:
El idioma sogdiano, lengua de los sogdianos, hoy extinta.
Los sogdianos o sogdios, pueblo de lengua irania.
Sogdiano, rey de Persia (424-423 a. C.)